INRI – napis na krucyfiksach
 INRI – album grupy Psyclon Nine
 I.N.R.I. – album grupy Sarcófago